Cagnotto ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Cagnotto (* 1947), italienischer Wasserspringer
 Tania Cagnotto (* 1985), italienische Turmspringerin